Бутылкин:
 Бутылкин, Алексей Степанович (?—?) — российский велогонщик и артист цирка.